Colombi, apellido, puede hacer referencia a:

 Arturo Colombi, político argentino; o
 Ricardo Colombi, político argentino.